La femme du Vème è un film del 2011 diretto da Paweł Pawlikowski.

Trama

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici
Film thriller